El nombre José María Muñoz puede referirse a las siguientes personas:

 José María Muñoz Melgosa (1897-1935), pintor español.
 José María Muñoz (1924-1992), periodista argentino.
 José María Muñoz Quirós (1957), poeta español.
 José María Muñoz, político uruguayo.